3-я Лига () — третья по уровню профессиональная лига чемпионата Германии, в системе футбольных лиг Германии находится между второй Бундеслигой и Региональной лигой. Решение о создании лиги было принято Федерацией футбола Германии 8 сентября 2006 года.

История 
В январе 2006 года 3-я лига была создана путём преобразования любительских лиг Германии. Целью реформирования региональных лиг было создание лиги, победители в которой составляли бы бо́льшую конкуренцию во второй Бундеслиге. Создание лиги вызвало споры, некоторые федеральные лиги потребовали права сразу войти в 3-ю лигу, другие же команды протестовали. В конце концов клубы пришли к компромиссу, который озвучил приём в третью лигу по 2-х лучших команд региональных лиг.

8 сентября 2006 года создание 3-й лиги было оформлено на чрезвычайном собрании немецкой федерации футбола. В лигу попадали 4 худшие команды второй Бундеслиги, назвали новую лигу просто: «3-я лига», так как Германская футбольная лига отказалась от возможности третьей Бундеслиги, потому ответственность за соревнование взял на себя Футбольный союз Германии. 10 апреля 2008 года у 3-й лиги появился свой логотип. В 3-ю лигу были зачислены клубы, занявшие места с 3-го по 10-е в южной и северной региональных лигах, и к ним добавили 4 клуба, занявшие последние места во второй Бундеслиге в сезоне 2007—2008.

Первая игра 3-й немецкой лиги прошла 25 июля 2008 года между «Рот-Вайсс» (Эрфурт) и «Динамо Дрезден», она транслировалась в прямом эфире по немецкому телевидению, завершившись в пользу «Динамо» 1:0 (автором первого гола стал Халил Савран).

Выступления клубов из Третьей лиги 
Перечисленные клубы, когда-либо выступавшие в Третьей лиге, в соответствующие сезоны занимали следующие позиции:

Примечания 

 1 Киккерс (Эмден) вышел из состава лиги после сезона 2008/09.
 2 Рот-Вайсс (Ален) лишился лицензии после сезона 2010/11.
 3 Кобленц вышел из состава лиги после сезона 2010/11.
 4 Киккерс (Оффенбах) лишился лицензии после сезона 2012/13.
 5 Юрдинген 05 лишился лицензии после сезона 2020/21.

Ссылки 
 Deutscher Fußball-Bund (DFB)
 Kicker.de
 3. Лига на сайте Weltfussball.de
 3. Лига

 
Германия